Milledgeville stzeht für:

 Milledgeville (Georgia), Stadt im Baldwin County, Georgia, USA 
 Milledgeville (Illinois), Dorf im Carroll County, Illinois, USA 
 Milledgeville (Indiana), Ort im Boone County, Indiana, USA 
 Milledgeville (Kentucky), Ort im Lincoln County, Kentucky, USA
 Milledgeville (Ohio), Ort im Fayette County, Ohio, USA 
 Milledgeville (Pennsylvania), Ort im Mercer County, Pennsylvania, USA 
 Milledgeville (Tennessee), Ort im Chester County, Tennessee, USA 

Siehe auch:

 USS Milledgeville, Name von drei Schiffen der United States Navy